Nishinomiya (西宮) je grad u Japanu u prefekturi Hyogo. Prema popisu stanovništva iz 2005. u gradu je živjelo 465.338 stanovnika.

Stanovništvo 
Prema podacima s popisa, u gradu je 2005. godiine živjelo 465.338 stanovnika.

Vanjske poveznice 

Gradovi u Japanu